Плеши има више значења:

 Плеши (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Плеши (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији